2 miejscowości w Polsce:
 Jadwinin – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice
 Jadwinin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz